T3, T-3 ou T03 désigne :

Astronautique 
 Soyouz T-3 est une mission spatiale soviétique.

Cinéma 
 Terminator 3 : Le Soulèvement des machines (Terminator 3: Rise of the Machines) , film de Jonathan Mostow sorti en 2003 ;
 Transformers 3 : La Face cachée de la Lune (Transformers: Dark of the Moon), film de Michael Bay sorti en 2011.

Domaine militaire 
 SPCA Paulhan-Pillard T3, un prototype d'avion militaire français ;
 Tikka T3, un fusil de précision finlandais.

Logement 
 T3, un appartement avec trois pièces principales.

Science 
Anatomie
 T3, troisième vertèbre thoracique dans la colonne vertébrale ;
 T3, troisième nerf spinal thoracique.

Chimie
 Triiodothyronine, une hormone thyroïdienne.

Entomologie
 T3 ou métathorax, troisième segment thoracique des insectes.

Médecine 
 Luxations, entorses et foulures de plusieurs parties du corps (T03), d'après la classification internationale des maladies.

Télécommunication 
 T3, un type de ligne de télécommunications, voir T-carrier.

Transports  
Aviation
  ;
 Thorp T-3, un avion expérimental américain ;
 Wright T-3 Tornado, un moteur d’avion américain.

Automobile
 Leapmotor T03, un modèle électrique du constructeur chinois Leapmotor ;
 Volkswagen Transporter T3, troisième génération du Volkswagen Transporter, utilitaire fabriqué par Volkswagen de 1979 à 1992.

Maritime
 Pétroliers T3, une série de navires, construits en masse pendant la seconde moitié du  siècle.

Transports en commun 
 , différentes lignes de tramway, de bus à haut niveau de service et de train.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres